

Cinema 
 Songbird – film del 2020 diretto da Adam Mason

Fumetto 
 Songbird – personaggio della Marvel Comics

Informatica 
 Songbird – media player Open Source

Musica 
 Songbird – traccia dell'album Rumours dei Fleetwood Mac del 1977
 Songbird – album di Barbra Streisand del 1978
 Songbird  – singolo di Barbra Streisand del 1978, dall'album omonimo
 Songbird – singolo di Kenny G del 1987, dall'album Duotones
 Songbird – album di Eva Cassidy del 1998
 Songbird: Rare Tracks and Forgotten Gems, una raccolta di cd in cofanetto pubblicata da Emmylou Harris nel 2007.
 Songbird – singolo degli Oasis del 2003, dall'album Heathen Chemistry 
 Songbird – album di Willie Nelson del 2006
 Songbird – album di Kira Kosarin del 2020